O Hassan Abyan é um clube de futebol com sede em Abyan, Iêmen.

História 
A equipe compete no Campeonato Iemenita de Futebol..

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Iêmen